Phractura är ett släkte av fiskar. Phractura ingår i familjen Amphiliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Phractura